В парному розряді жіночого тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гоббс і Кеті Джордан 6-2, 5-7, 6-1.

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Енн Гоббс /  Кеті Джордан (фінал)

Відсутня
 Террі Голледей /  Шерон Волш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sunsmart Victorian Open